

Astronomia 
 18755 Meduna – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Meduna – fiume del Friuli-Venezia Giulia, principale affluente del fiume Livenza
 Meduna di Livenza – comune italiano della provincia di Treviso in Veneto

Persone 
 Giovanni Battista Meduna (1800-1886) – architetto italiano
 Jaromír Meduna (1953) – attore ceco
 Karel Meduna (1897-1964) – calciatore cecoslovacco
 Ladislas Meduna (1896-1964) – neurologo ungherese naturalizzato statunitense
 Michal Meduna (1981) – calciatore ceco
 Tommaso Meduna (1798-1880) – ingegnere italiano, fratello di Giovanni Battista